Гарри Стрэдлинг ().
 Стрэдлинг, Гарри (младший) (род. 1925) — американский кинооператор.
 Стрэдлинг, Гарри (старший) (1901—1970) — американский кинооператор.